Degiorgio est un patronyme maltais notamment porté par :

 Kirk Degiorgio (né en 1967), producteur britannique de musique électronique ;
  (né en 1962), joueur de football maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais